

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 14 podstawowych
 Rybno - przysiółek wsi Mściwojów w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Mściwojów
 Rybno – osada w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Nowa Ruda
 Rybno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Koneck
 Rybno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Rybno - część wsi Toruń w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec Fabryczny
 Rybno – osada w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Świdnica
 Rybno - część wsi Dobrzenica w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Prażmów 
 Rybno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Rybno 
 Rybno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wyszkowskim, w gminie Wyszków 
 Rybno – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża 
 Rybno – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Gniewino 
 Rybno – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck
 Rybno – osada leśna w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Kłobuck 
 Rybno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Rybno 
 Rybno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity 
 Rybno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz
 Rybno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek

Gminy w Polsce
 Rybno – gmina wiejska w województwie mazowieckim
 Rybno –gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim

Miejscowości na Ukrainie
 Rybno (Рибне) – wieś w obwodzie iwanofrankowskim, w rejonie kosowskim
 Rybno – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie tyśmienickim

Inne 
 Rybno – osiedle w Wilkanowie
 Rybno – jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim

Zobacz też 
 Rybno Wielkie
 Koty-Rybno, Rybno Kaszubskie, Rybno Północne, Rybno Wielkie, Rybno Pomorskie
 Gmina Rybno
 Gromada Rybno